Nathan Redmond (Birmingham, 1994. március 6. –) angol utánpótlás-válogatott labdarúgó, jelenleg a Southampton labdarúgója.

Statisztikái
2018. május 5-én frissítve

Jegyzetek

Források

Angol labdarúgók
1994-ben született személyek
Labdarúgó-középpályások
A Birmingham City labdarúgói
A Norwich City labdarúgói
A Southampton labdarúgói
Élő személyek